Hôtel de la Houssaye est un nom d'édifices :
 l'hôtel de la Houssaye à Rouen (Seine-Maritime, France), date des  et est classé monument historique depuis 1948 ;
 l'hôtel de la Houssaye à Châteaubriant (Loire-Atlantique, France), date du  et est classé monument historique depuis 1984.